Чемпионат России по футболу 2018/2019 годов — 27-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России. 7-й подряд сезон чемпионата России, организованный по системе «осень—весна».

Чемпионский титул в турнире защищал московский «Локомотив», заняв в итоге второе место; за 3 тура до окончания турнира чемпионом стал петербургский «Зенит» (в 5-й раз). Третье место занял «Краснодар». Таким образом, медали чемпионата получил только один московский клуб — это был восьмой подобный случай, и первый раз, когда единственным московским медалистом стал «Локомотив» (прежде единственным призёром сезона в Москве были только «Спартак» (2 раза) и ЦСКА (5 раз)).

Очередной розыгрыш чемпионата России по футболу начался 28 июля 2018 года, через две недели после окончания чемпионата мира по футболу 2018 года, и закончился 26 мая 2019 года. В этом сезоне, впервые с 2005 года, чемпионат не имеет официального титульного спонсора (до этого им был Росгосстрах). Кроме того, турнир носит новое название — РПЛ (Российская Премьер-Лига). Прежнее название — РФПЛ (Российская футбольная премьер-лига).

Регламент

Формат 
Чемпионат России 2018/2019 проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга на своём поле и поле соперника. Команды клубов, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата 2018/2019, выбывают в Первенство ФНЛ после соблюдения процедуры выбывания клубов из премьер-лиги. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами Первенства ФНЛ 2018/2019, занявшими соответственно четвёртое и третье места. Победителем переходных матчей признаётся команда, которая забьёт большее количество голов в двух матчах, а при равенстве забитых голов — команда, забившая большее количество голов на чужом поле. В случае, если команды забьют равное количество голов на своём и чужом поле, то после второго матча назначаются два дополнительных тайма по 15 минут каждый без перерыва. Если в течение дополнительного времени обе команды забьют равное количество голов, то победителем будет команда, играющая в этом матче в гостях. Если в течение дополнительного времени голы не будут забиты, то победитель будет определён с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с правилами игры.

Команды, занявшие первое и второе места в Первенстве ФНЛ 2018/2019, а также победители стыковых матчей получают право выступать в сезоне 2019/2020 в Чемпионате России. Команды, проигравшие по итогам переходных матчей сезона 2018/2019, выступают в Первенстве ФНЛ 2019/2020.

Клубы-участники 
По состоянию на 13 июня 2018 года участие в чемпионате обеспечили себе 16 команд. Четыре клуба-участника представляют Москву, одним клубом представлены Грозный, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Тула и Махачкала.

Основная статья: Чемпионат России по футболу 2018/2019 (составы)

Исключения 
13 июня 2018 года состоялось заседание РФС, на котором было принято решение об отзыве лицензии у ФК «Амкар» в связи с расформированием. 22 июня на общем собрании клубов РФПЛ было принято решение включить в состав участников махачкалинский «Анжи».

Изменения 
По итогам прошлого сезона в Футбольную национальную лигу выбыли следующие клубы:
 «Тосно», занявший 15-е место и расформирован в конце сезона. Покинул лигу спустя сезон.
 «СКА-Хабаровск», занявший 16-е место. Вернулся в ФНЛ сезон спустя.

По итогам Первенства ФНЛ 2017/18 в премьер-лигу вышли следующие клубы:
 «Оренбург», занявший 1-е место и вернувшийся в премьер-лигу сезон спустя.
 «Крылья Советов», занявший 2-е место. Вернулся в премьер-лигу сезон спустя.
 «Енисей», занявший 3-е место и обыгравший в стыковых матчах «Анжи». Вышел в премьер-лигу впервые в истории.

Места проведения соревнований 
В данном разделе представлена информация о географии участников турнира с указанием для каждого стадиона его вместимости, изображения, места на карте России.
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Краснодар
! Зенит (Санкт-Петербург)
! Ростов (Ростов-на-Дону)
! Рубин (Казань)
|-
| Стадион ФК «Краснодар»
| Газпром Арена
| Ростов Арена
| Казань Арена
|-
| Вместимость: 35 059
| Вместимость: 64 468
| Вместимость: 45 000
| Вместимость: 45 379
|-
| 
| 
| 
| 
|-
! Арсенал (Тула)
! Ахмат (Грозный)
! Анжи (Махачкала)
! Крылья Советов (Самара)
|-
| Арсенал
| Ахмат Арена
| Анжи Арена (Каспийск)
| Самара Арена
|-
| Вместимость: 20 074
| Вместимость: 30 597
| Вместимость: 26 400
| Вместимость: 44 918
|-
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="4" rowspan="1" |

|-
! Оренбург
! Уфа
! Урал (Екатеринбург)
! Енисей (Красноярск)
|-
| Газовик
| Нефтяник
| Екатеринбург Арена
| Центральный / Геолог (Тюмень)
|-
| Вместимость: 7 520
| Вместимость: 15 132
| Вместимость: 35 000
| Вместимость: 15 000 / 13 057
|-
| 
| 
| 
| ----
|-
| colspan="2" rowspan="8" |

! Спартак (Москва)
! ЦСКА (Москва)
|-
| Открытие Арена
| ВЭБ Арена
|-
| Вместимость: 45 360
| Вместимость: 30 433
|-
| 
| 
|-
! Локомотив (Москва)
! Динамо (Москва)
|-
| РЖД Арена
| Арена Химки
|-
| Вместимость: 27 320
| Вместимость: 18 636
|-
| 
| 
|-
|}

Запасные стадионы

Составы команд

Официальные представители 

Примечания

Тренерские изменения

Турнирная таблица 

 Распределение мест в Лиге Европы
Обладатель Кубка России 2018/19 — в случае, если он финиширует в чемпионате ниже 3-го места — попадает в групповой турнир Лиги Европы 2019/20. При этом, если Кубок России выиграет команда, занявшая 4-е или 5-е место — место во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы передаётся команде, занявшей 6-е место в чемпионате.

В случае победы в Кубке России 2018/19 команды, занявшей в чемпионате 1—3-е место, либо если обладатель кубка не допускается до европейских соревнований — место в Лиге Европы «от кубка» передаётся команде, занявшей 6-е место в чемпионате, причём — со 2-го квалификационного раунда, в этом случае место в групповом турнире Лиги Европы предоставляется команде, занявшей 4-е место в чемпионате, а команда, занявшая 5-е место, начинает с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Результаты матчей 
 •  •

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Переходные (стыковые) матчи РПЛ — ФНЛ 
По окончании сезона 13-я и 14-я команды РПЛ играют переходные (стыковые) матчи с 4-й и 3-й командами ФНЛ соответственно за сохранение места в Премьер-Лиге. Впервые в РПЛ во всех 4 стыковых матчах будет использована система видеопомощи арбитрам VAR.

Первые матчи

Ответные матчи

По итогам стыковых матчей «Крылья Советов» и «Уфа» остались в РПЛ, а «Томь» и «Нижний Новгород» — в ФНЛ.

Статистика игроков

Бомбардиры

Ассистенты 
Спортсмены, совершившие голевую передачу.

Гол+пас

Хет-трики

Вратари 
Общая статистика, сортировка по алфавиту

Рекорды и знаковые действия игроков 
 Первый гол в сезоне: Паул Антон («Анжи») в ворота «Урала» (28 июля 2018 года)
 Первый гол с пенальти: Абель Эрнандес («ЦСКА») в ворота «Енисея» (3 августа 2018 года)
 Самый быстрый гол: Андрей Егорычев («Урал») в матче с «Рубином», 24-й тур, 12-я секунда (21 апреля 2019 года)
 Первый автогол: Иван Пауревич («Уфа») в матче с «Зенитом», 5-й тур (26 августа 2018 года)
 Первое удаление: Андрей Семёнов («Ахмат») в матче с «Ростовом» (28 июля 2018 года)

Статистика и рекорды чемпионата 
 Средний возраст игроков сезона — 27,03 года
 Самая крупная победа хозяев (+6): «ЦСКА» — «Крылья Советов» — 6:0 (30-й тур, 26 мая 2019 года)
 Самая крупная победа гостей (+4): «Анжи» — «Краснодар» — 0:4 (7-й тур, 16 августа 2018 года)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (8): «Зенит» — «Локомотив» — 5:3 (8-й тур, 23 сентября 2018 года)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6): «ЦСКА» — «Крылья Советов» — 6:0 (30-й тур, 26 мая 2019 года)
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (11): «Арсенал», «Зенит»
 Наибольшее количество матчей подряд без пропущенных мячей (6): «Арсенал» (18—23 туры)

Статистика домашней посещаемости игр команд

Рекорды посещаемости сезона

Техническое оснащение

Турнирное положение молодёжных команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РПЛ — premierliga.ru

Россия
2018